Anacostia – asteroide
Anacostia – genere di falene appartenente alle Pyralidae
Anacostia – sobborgo storico di Washington
Anacostia – fiume degli Stati Uniti
Anacostia – stazione della metropolitana di Washington
Anacostia – base navale statunitense
USS Anacostia – nave della marina militare statunitense varata nel 1856
USS Anacostia – una petroliera T2 della marina militare statunitense